Masksjögurkor (Synaptidae) är en familj av sjögurkor som beskrevs av Östergren 1898. Masksjögurkor ingår i ordningen Apodida, klassen sjögurkor, fylumet tagghudingar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjögurkor